Старый мост:

 Старый мост — мост через реку Неретву в городе Мостар, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
 Старый мост — мост через реку Дунай в городе Братиславе
 Старый мост — мост через реку Вятку в городе Кирове
 Старый мост — мост через реку Кусарчай в городе Кусары
 Старый мост — мост через реку Волга в городе Ржев
 Старый мост — мост через реку Неман в городе Гродно
 Старый мост — мост через реку Сегуру в городе Мурсии
Старый мост — прозвище Глазковского моста в Иркутске.